Amerikai Egyesült Államok
 Bandon (Indiana)
 Bandon (Oregon)

 Írország
 Bandon (Írország)

 Bandon-folyó

 Thaiföld
 Bandon-öböl – öböl Surat Thani mellett